Амели Моресмо — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Винус Уильямс — уступила в третьем раунде.

Посев 

 ' Амели Моресмо (Титул)
  Ким Клейстерс (Полуфинал)
  Жюстин Энен-Арденн (Финал)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Второй раунд)
  Анастасия Мыскина (Четвертьфинал)
  Николь Вайдишова (Четвёртый раунд)
  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
  Мартина Хингис (Третий раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд (Первый раунд)
  Динара Сафина (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
  Флавия Пеннетта (Четвёртый раунд)

<ol start="17">
  Мария Кириленко ''(Первый раунд)
  Ай Сугияма ''(Четвёртый раунд)
  Ана Иванович ''(Четвёртый раунд)
  Шахар Пеер ''(Второй раунд)
  Катарина Среботник ''(Третий раунд)
  Натали Деши ''(Первый раунд)
  Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
  Марион Бартоли ''(Второй раунд)
  Елена Лиховцева ''(Третий раунд)
  Елена Янкович ''(Четвёртый раунд)
  Ли На ''(Четвертьфинал)
  София Арвидссон ''(Первый раунд)
  Татьяна Головин ''(Второй раунд)
  Анна Чакветадзе ''(Третий раунд)
  Хисела Дулко ''(Третий раунд)
  Мара Сантанджело ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые